Montserrat García Balletbó (Barcelona, 1955) és una metgessa catalana. Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, és especialista en anatomia patològica i investigadora en tractaments biològics de regeneració dels teixits. Amb la col·laboració de la doctora Ana Wang Saegusa, a la dècada dels 2000 van ser pioneres a utilitzar factors de creixement per rejovenir els teixits o reparar lesions de la pell. Dirigeix la Unitat de Medicina Regenerativa de l'Hospital Quirón de Barcelona i és presidenta de la Fundació Garcia Cugat per a la recerca biomèdica.

Llicenciada i doctorada en Medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. És especialista en Anatomia patològica. De 1978 a 1981 va ser metge assistent en la Càtedra d'Histologia i Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona. El 1980 va estudiar en el Servei d'Anatomia Patològica del Massachusetts General Hospital. Des de 1988 treballa en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia dirigit pel doctor Ramon Cugat a l'Hospital Quirón de Barcelona. El 1999 va obtenir el títol de Màster en Traumatologia de l'Esport per la Universitat de Barcelona.

L'any 2004 inicià la recerca sobre Factors de Creixement a la pell. En el 2007 impulsà la creació de la Fundació García Cugat per a la recerca biomèdica, que porta el nom del seu pare, el metge traumatòleg José Garcia Cugat, de la qual és Patrona Fundadora, i des de 2012 Presidenta del Consell Directiu. L'any 2010 inicià la recerca amb cèl·lules mare a l'equip que dirigeix el doctor Ramón Cugat. És Directora del Departament de Medicina Regenerativa de l'Hospital Quirón de Barcelona i del centre de medicina antienvelliment WGB Bioregeneració.

Referències

Enllaços externs 
 Publicacions científiques de la Dra. García Balletbó
 Los factores de crecimiento... como las frutas no es un sólo producto, son muchos  Video Intervenció de la Dra. Garcia Balletbó.

Metges barcelonins contemporanis
Alumnes barcelonins de la Universitat de Barcelona